Gyllene snittet eller Gyllene Snittet kan syfta på:

 Gyllene snittet, en matematisk konstant
 Gyllene Snittet (pris), TV-fotografernas förenings fotopris

